Ван ден Берг ().

 Известные носители 
 Ван ден Берг, Димитри (род. 1994) — бельгийский дартсмен.
 ван ден Берг, Дейв (род. 1976) — нидерландский футболист.
 Ван ден Берг, Йоханнес (род. 1986) — немецкий футболист.
 ван ден Берг, Кассио (род. 1971) — ботаник.
 Ван ден Берг, Карел (1924—1971) — нидерландский шахматист, международный мастер.
 Ван ден Берг, Лодевейк (1932—2022) — американский астронавт.
 ван ден Берг, Мартен (род. 1942) — нидерландский бизнесмен.
 Ван ден Берг, Мэнди (род. 1990) — нидерландская футболистка.
 Ван ден Берг, Петер (род. 1971) — нидерландский футболист, тренер.
 Ван ден Берг, Рой (род. 1988) — нидерландский велогонщик, олимпийский чемпион (2020).
 Ван ден Берг, Сепп (род. 2001) — нидерландский футболист.
 Ван ден Берг, Сидни (род. 1929) — канадский астроном.
 ван ден Берг, Хельма (1965—2003) — нидерландский лингвист, кавказовед.
 ван ден Берг, Хендрик (1914—1997) — южноафриканский генерал.
 Ван ден Берг, Юлиус (род. 1996) — нидерландский велогонщик.
 Ван ден Берг, Ян (1929—2020) — нидерландский органист.

Другое 
 Ван ден Берг — кратер на Луне. Примечания 

 См. также 
 Ван де Берг